

Sigle 
 RND – ricerca e sviluppo (in inglese Research and Development R&D), utilizzato in particolar modo nei nomi di dominio dove non è permesso utilizzare la lettera &.

Codici 
 RND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Randolph Air Force Base, Universal City / San Antonio / Randolph (Texas), Stati Uniti